Laura Olivari (1950) – cantante italiana
 Luigi Achille Olivari –  pallanuotista italiano
 Luigi Olivari (1891-1917) –  ufficiale e aviatore italiano, pluridecorato con medaglia d'argento
 Riccardo Olivari – calciatore italiano
 Stefano Olivari (1967) – giornalista ed editore italiano
 Olivari B. - azienda di maniglie